C52 ou C-52 peut désigner :
 C-52, une machine de chiffrement de l'entreprise suisse Crypto AG ;
 Courage C52, une voiture de course construite par Courage Compétition ;
 Douglas C-52, un avion de transport militaire américain ;
 Tumeur maligne du vagin, d'après la Classification internationale des maladies ;
 La galaxie NGC 4697, dans la constellation de la Vierge, notée C52 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres